Finta Gergely (1883–1947) szobrász
 Finta Gergely (?) zenész, orgonista